La Bundesautobahn 93, abbreviata anche in BAB 93, è una autostrada tedesca che collega la città di Hof (autostrada BAB 72) con il confine con l'Austria, nelle vicinanze di Kufstein, dove il percorso prosegue come Inntal Autobahn.

Il percorso è diviso in due tronconi. Il primo tronco collega Hof con l'incrocio di Holledau (autostrada BAB 9), il secondo collega la città di Rosenheim (BAB 8) con il confine austriaco. È in progetto l'idea di collegare i due tronchi, costruendo una nuova autostrada da Ratisbona a Rosenheim, una volta completata, il pezzo di BAB 93 tra Ratisbona e l'incrocio di Holledau entrerebbe a far parte della BAB 90.

Percorso

Voci correlate 
 Autostrade in Germania
 Autobahn (autostrada)

Altri progetti

Collegamenti esterni

 093